

All Hail the Queen — дебютный студийный альбом американской хип-хоп исполнительницы Куин Латифы, выпущенный в 1989 году на лейбле Tommy Boy Records.

Для хип-хоп индустрии того времени альбом был чрезвычайно популярным, он стал золотым уже в июле 1990 года. Он достиг пика на строчках 6 и 124 в чартах Top R&B/Hip-Hop Albums и Billboard 200 соответственно. Синглы «Dance For Me» и «Ladies First» вошли в топ-15 чарта Hot R&B/Hip-Hop Songs, а «Mama Gave Birth to the Soul Children» добрался до 14 места в сингловом чарте Великобритании.

В 1998 году альбом был включён в список 100 лучших рэп-альбомов по версии журнала The Source. Также альбом попал в альманах «1001 Albums You Must Hear Before You Die». Феминистический гимн «Ladies First» попал в список 100 лучших песен по версии VH1 в 2008 году.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Куин Латифы
Альбомы Tommy Boy Records
Дебютные альбомы 1989 года